Воронков, Андрей:
 Воронков, Андрей Геннадьевич (род. 1967) — советский и российский волейболист, волейбольный тренер.
 Воронков, Андрей Николаевич (род. 1989) — белорусский футболист, нападающий.